Marco Menchini può riferirsi a:

 Marco Menchini (1968–), bobbista e atleta italiano
 Marco Menchini (1987–), copilota di rally svizzero